Die Ewige Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga ist eine statistische Addition aller Meisterschaftsrunden der 2. Bundesliga seit ihrer Gründung 1974 und umfasst bisher 127 Vereine. Den Berechnungen ist rückwirkend die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Die Tabelle wurde über lange Jahre vom SC Fortuna Köln angeführt, der bis 2000 als Gründungsmitglied der Liga weder auf- noch abstieg. Alemannia Aachen war danach ab dem 7. Dezember 2009 Erster der ewigen Tabelle; außerdem war der Verein seit dem 6. November 2011 der erste, der mehr als 1000 Meisterschaftsspiele in der 2. Bundesliga absolviert hatte. 2017 setzte sich die SpVgg Greuther Fürth an die Tabellenspitze und hat zudem mittlerweile ebenfalls über 1000 Meisterschaftsspiele absolviert. Jüngste Neulinge sind der Hamburger SV und der 1. FC Magdeburg, die in der Saison 2018/19 erstmals in der 2. Bundesliga spielten.

Die Tabelle umfasst, neben den aktuellen 18 Zweitligisten, 17 Bundesligisten, 15 Drittligisten, 28 Viertligisten, 14 Fünftligisten, elf Sechstligisten, drei Siebtligisten, einen Achtligisten, zwei Neuntligisten, einen Zehntligisten und 13 inzwischen aufgelöste Vereine.

Ewige Tabelle 
In der Tabelle werden die Vereine unter dem Namen geführt, unter dem sie zuletzt in der 2. Bundesliga gespielt haben. Die Leistungen des BV 08 Lüttringhausen beziehungsweise BVL 08 Remscheid finden sich in der Bilanz des Fusionsvereins FC Remscheid.

Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der 2. Bundesliga. Die sechstletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an. Die dritte Spalte (Jahre) gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein schon in der 2. Bundesliga absolviert hat (ein „+“ nach der Zahl signalisiert die zusätzliche „angebrochene“ Saison 2022/23 der aktuellen Zweitligisten). Die römische Zahl in der vorletzten Spalte gibt den Rang der Spielklasse an.

Tabellenstand: 19. März 2023
 !! Aufstiegein die 1. Liga !! Abstiegeaus 2. Liga !! Liga 2022/23 !! Spielzeiten nachKalenderjahren
 || 2 || 1 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 1974–83, 1997–2012, 2013–21,2022–
 || 5 || 3 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 1974–77, 1978/79, 1984/85,1986–88, 1991–95, 1997–2001,2002/03, 2007–10, 2011–
 || 5 || 1 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 1974/75, 1976–85, 1986/87,1989–96, 1998–2002, 2016/17,2019–
 || 1 || 2 || data-sort-value="6" | Regionalliga West || 1974–90, 1999–2006, 2007–12
 || 0 || 1 || data-sort-value="6" | Regionalliga West || 1974–2000
 || 3 || 1 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 1974–78, 1979–81, 1982–93,2014/15, 2017–
 || 5 || 3 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 1974/75, 1977–80, 1983/84,1985–87, 1998–2000, 2001–07,2009–12, 2013–17, 2019–
 || 2 || 2 || data-sort-value="17" | Oberliga Baden-Württemberg (V) || 1974–88, 1989–91, 1992–94,1996–2001
 || 5 || 0 || data-sort-value="1" | Bundesliga || 1978–93, 1997/98, 2002/03,2005–09, 2015/16
 || 8 || 1 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 1974–78, 1979/80, 1984/85,1994–96, 1997/98, 1999–2001,2003/04, 2008/09, 2014–18,2019–
 || 0 || 7 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 1974–84, 1985–93, 2000/01 2003/04, 2007–09, 2010/11,2019–21
 || 7 || 3 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 1974–78, 1979/80, 1985–88,1995/96, 1998/99, 2000–02,2003/04, 2009–11, 2013/14,2015–20, 2022–
 || 5 || 4 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 1982–86, 1989–91, 1992/93,1995/96, 2000–05, 2006/07,2008–13, 2015/16, 2017–19
 || 1 || 2 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 1974–83, 1990–97, 1999–2003
 || 3 || 3 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 1974–77, 1978/79, 1981/82,1991/92, 1993/94, 2004–17
 || 1 || 2 || data-sort-value="6" | Regionalliga West || 1974–90, 1994–96, 1997–99
 || 3 || 4 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 1974–76, 1978–81, 1983–85,1986–92, 1993–95, 2000–02,2004–06
 || 2 || 2 || data-sort-value="1" | Bundesliga || 1974–76, 1988/89, 1990–2004,2007–09
 || 2 || 6 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 1980/81, 1985–87, 1988–93,2002/03, 2005–07, 2011–13,2014–18, 2020/21, 2022–
 || 5 || 1 || data-sort-value="1" | Bundesliga || 1980–82, 1983–86, 1988–90,1991–97, 2010/11, 2012/13
 || 4 || 2 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 1987–89, 1992/93, 1994/95,1997–99, 2009–12, 2013–18,2020–
 || 6 || 0 || data-sort-value="1" | Bundesliga || 1993/94, 1995/96, 1999/2000,2001/02, 2005/06, 2010–21
 || 2 || 2 || data-sort-value="7" | Regionalliga Südwest || 1974–81, 1984–86, 1988/89,1990–95
 || 0 || 5 || data-sort-value="6" | Regionalliga West || 1974/75, 1979–81, 1983–88,1998–2005, 2008–11
 || 1 || 4 || data-sort-value="7" | Regionalliga Südwest || 1976–83, 1984/85, 1987–89,1999/2000, 2005–08
 || 0 || 6 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 1977–84, 1986–91, 1993/94,1996/97, 2004/05, 2006/07
 || 0 || 1 || data-sort-value="36" | 1990 aufgelöst || 1975–89
 || 0 || 3 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2003–08, 2010–15, 2016–22
 || 0 || 4 || data-sort-value="7" | Regionalliga Südwest || 1975–81, 1982/83, 1994/95,2008–16
 || 0 || 3 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 1974–82, 1985/86, 1987–90
 || 1 || 1 || data-sort-value="1" | Bundesliga || 2001–04, 2009–19
 || 5 || 1 || data-sort-value="12" | Oberliga Niederrhein (V) || 1974/75, 1976–79, 1981–83,1991/92, 1993/94, 1996–99
 || 2 || 1 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 1996/97, 2006–10, 2012–18,2022–
 || 2 || 2 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 2005–08, 2009–14, 2015/16,2018/19, 2020–
 || 1 || 3 || data-sort-value="1" | Bundesliga || 1974–79, 1980/81, 1982/83,2006–11
 || 6 || 0 || data-sort-value="1" | Bundesliga || 1998–2000, 2002/03, 2004/05,2006–08, 2012–14, 2018/19
 || 0 || 1 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 1987–98
 || 0 || 2 || data-sort-value="6" | Regionalliga West || 1974–81, 1989–91
 || 2 || 1 || data-sort-value="5" | Regionalliga Nordost || 1997–2000, 2003–06, 2009–14
 || 1 || 4 || data-sort-value="8" | Regionalliga Bayern || 1989/90, 1992/93, 1995–99,2001/02, 2003–07
 || 0 || 2 || data-sort-value="38" | 1993 aufgelöst || 1980–87, 1989/90
 || 2 || 2 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 1992–95, 2005–07, 2008–10,2011/12, 2021–
 || 0 || 0 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 2014–
 || 1 || 4 || data-sort-value="5" | Regionalliga Nordost || 1975/76, 1977–81, 1985/86,1993/94, 1998–2000
 || 0 || 1 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 1978–81, 2017–
 || 0 || 0 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 2012–
 || 4 || 0 || data-sort-value="1" | Bundesliga || 1981/82, 1983/84, 1988–91,2021/22
 || 0 || 4 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2004–06, 2011–14, 2016–20,2021/22
 || 1 || 1 || data-sort-value="37" | 1992 aufgelöst || 1984–86, 1987–92
 || 0 || 2 || data-sort-value="7" | Regionalliga Südwest || 1976–81, 2002–05
 || 0 || 3 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 1975–77, 2003/04, 2012/13,2017–
 || 1 || 4 || data-sort-value="7" | Regionalliga Südwest || 1979–81, 1983–85, 1986–88,1998/99, 2000/01
 || 4 || 0 || data-sort-value="1" | Bundesliga || 1996–98, 2001–03, 2004/05,2011/12
 || 1 || 3 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2008/09, 2010–15, 2017–19,2021/22
 || 0 || 3 || data-sort-value="5" | Regionalliga Nordost || 1991–94, 1995–98, 2006–08
 || 0 || 2 || data-sort-value="6" | Regionalliga West || 1975–80, 1992–94
 || 1 || 2 || data-sort-value="1" | Bundesliga || 1974/75, 1976/77, 1992–97
 || 0 || 2 || data-sort-value="6" | Regionalliga West || 2000–06, 2008–10
 || 0 || 2 || data-sort-value="5" | Regionalliga Nordost || 1991–96, 1999–2001
 || 0 || 2 || data-sort-value="7" | Regionalliga Südwest || 1974/75, 1977–82
 || 1 || 1 || data-sort-value="43" | Regionalliga Nordost als1. FC Lokomotive Leipzig || 1991–93, 1994–98
 || 0 || 0 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 2018–
 || 3 || 0 || data-sort-value="1" | Bundesliga || 1975–77, 2016/17, 2019/20
 || 0 || 1 || data-sort-value="17" | Oberliga Baden-Württemberg (V) || 1977–82
 || 1 || 0 || data-sort-value="1" | Bundesliga || 1975–79
 || 0 || 1 || data-sort-value="18" | Bayernliga Nord (V) || 1974–78
 || 0 || 1 || data-sort-value="24" | Westfalenliga (Staffel 2) (VI) || 1975–79
 || 0 || 1 || data-sort-value="8" | Regionalliga Bayern || 2002–07
 || 0 || 3 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 1980/81, 1990–93, 1996/97
 || 0 || 1 || data-sort-value="12" | Oberliga Niederrhein (V) || 1974–78
 || 0 || 3 || data-sort-value="22" | Landesliga Niederrhein(Gruppe 3) (VI) || 1982–84, 1987/88, 1991–93
 || 0 || 2 || data-sort-value="42" | 2003 aufgelöst || 1974–77, 1980/81
 || 0 || 2 || data-sort-value="50" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 1974–77, 1979/80
 || 2 || 0 || data-sort-value="1" | Bundesliga || 1999–2001, 2007/08
 || 0 || 3 || data-sort-value="32" | Kreisliga Bergstraße (IX) || 1977/78, 1979–81, 1984/85
 || 0 || 2 || data-sort-value="28" | Landesliga Westfalen(Staffel 1) (VII) || 1976–78, 1979–81
 || 0 || 1 || data-sort-value="35" | 1981 aufgelöst || 1976–80
 || 0 || 1 || data-sort-value="10" | Oberliga Niedersachsen (V) || 1976–80
 || 0 || 2 || data-sort-value="4" | Regionalliga Nord || 1995–97, 2002–04
 || 2 || 0 || data-sort-value="1" | Bundesliga || 1980/81, 2021/22
 || 0 || 1 || data-sort-value="44" | 2010 aufgelöst || 1978–81
 || 0 || 1 || data-sort-value="29" | Landesliga Westfalen(Staffel 2) (VII) || 1977–81
 || 0 || 1 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 1994–98
 || 0 || 2 || data-sort-value="39" | 1994 aufgelöst || 1974–77, 1978/79
 || 0 || 1 || data-sort-value="14" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (Staffel Nord) (V) || 2006–10
 || 0 || 2 || data-sort-value="17" | Oberliga Baden-Württemberg (V) || 1975/76, 2000–03
 || 0 || 1 || data-sort-value="15" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (Staffel Süd) (V) || 1974–78
 || 0 || 3 || data-sort-value="8" | Regionalliga Bayern || 1974–76, 1990/91, 2001/02
 || 1 || 0 || data-sort-value="1" | Bundesliga || 1974–76
 || 0 || 1 || data-sort-value="41" | 2000 aufgelöst || 1996–99
 || 0 || 1 || data-sort-value="16" | Hessenliga (V) || 1976–79
 || 0 || 2 || data-sort-value="8" | Regionalliga Bayern || 1985–87, 1988/89
 || 0 || 1 || data-sort-value="7" | Regionalliga Südwest || 2012–15
 || 1 || 0 || data-sort-value="1" | Bundesliga || 2014–16
 || 0 || 2 || data-sort-value="23" | Westfalenliga (Staffel 1) (VI) || 1974–76, 1980/81
 || 0 || 2 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2007–09, 2019/20
 || 0 || 3 || data-sort-value="26" | Saarlandliga (VI) || 1974/75, 1978/79, 1980/81
 || 0 || 1 || data-sort-value="24" | Westfalenliga (Staffel 2) (VI) || 1978–80
 || 0 || 2 || data-sort-value="6" | Regionalliga West || 1977/78, 1980/81
 || 0 || 1 || data-sort-value="48" | Fusion zum FC Ingolstadt 04 || 1979–81
 || 0 || 1 || data-sort-value="34" | A-Klasse Donau/Isar(Staffel 2) (X) || 1978–80
 || 0 || 1 || data-sort-value="31" | Kreisliga ANiederrhein (VIII) || 1974–76
 || 0 || 1 || data-sort-value="47" | Fusion zum FC Gütersloh || 1974–76
 || 0 || 2 || data-sort-value="9" | Bremen-Liga (V) || 1977/78, 1979/80
 || 0 || 3 || data-sort-value="8" | Regionalliga Bayern || 1977/78, 2016/17, 2020/21
 || 0 || 1 || data-sort-value="20" | Landesliga Hannover (VI) || 1979–81
 || 1 || 0 || data-sort-value="1" | Bundesliga || 2007/08
 || 0 || 1 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 2018/19, 2022–
 || 0 || 2 || data-sort-value="5" | Regionalliga Nordost || 1991/92, 2004/05
 || 0 || 1 || data-sort-value="13" | Mittelrheinliga (V) || 1976/77
 || 0 || 1 || data-sort-value="16" | Hessenliga (V) || 1978/79
 || 0 || 1 || data-sort-value="42" | 2003 aufgelöst || 1974/75
 || 0 || 1 || data-sort-value="21" | Berlin-Liga (VI) || 1983/84
 || 0 || 1 || data-sort-value="49" | Fußballabteilung2009 aufgelöst || 1974/75
 || 0 || 1 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 1991/92
 || 0 || 1 || data-sort-value="27" | Verbandsliga Baden (VI) || 1974/75
 || 0 || 1 || data-sort-value="40" | 1998 aufgelöst || 1991/92
 || 0 || 1 || data-sort-value="11" | Oberliga Westfalen (V) || 2005/06
 || 0 || 1 || data-sort-value="30" | Landesliga Südwest(Staffel West) (VII) || 1975/76
 || 0 || 1 || data-sort-value="27" | Verbandsliga Baden (VI) || 1980/81
 || 0 || 1 || data-sort-value="46" | 1985 fusioniert zumSC Paderborn || 1982/83
 || 0 || 1 || data-sort-value="19" | Landesliga Hamburg(Staffel Hammonia) (VI) || 1974/75
 || 0 || 1 || data-sort-value="4" | Regionalliga Nord || 1990/91
 || 0 || 1 || data-sort-value="25" | Rheinlandliga (VI) || 1986/87
 || 0 || 1 || data-sort-value="33" | Kreisliga ASchwarzwald (Staffel 2) (IX) || 1976/77
 || 0 || 1 || data-sort-value="5" | Regionalliga Nordost || 2001/02
 || 0 || 1 || data-sort-value="45" | 2014 aufgelöst || 1975/76
|}
Quelle: Ewige Tabelle der 2. Bundesliga auf kicker.de

Fußnoten

Siehe auch 
 Liste der Vereine der Fußball-Bundesliga
 Ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga

Weblinks 
 Ewige Tabelle der 2. Bundesliga auf kicker.de (mit aktueller Tabelle)
 Ewige Tabelle der 2. Bundesliga auf fussballdaten.de (mit aktueller Tabelle)
 Ewige Tabelle der 2. Bundesliga auf dfb.de (mit aktueller Tabelle)
 Ewige Tabelle der 2. Bundesliga auf weltfussball.de (mit aktueller Tabelle)

2. Fußball-Bundesliga
2 Fussballbundesliga